Алексе́й Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Алексей Николаевич (1923—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Алексей Николаевич (род. 1973) — российский химик.